Староиндийская защита — дебют, начинающийся ходами:

1. d2-d4 Kg8-f6 
2. c2-c4 g7-g6 
3. Кb1-c3 (или 3. g2-g3) Сf8-g7.

Относится к полузакрытым началам. Одна из наиболее актуальных систем индийской защиты. Характерные особенности: создание белыми крепкого пешечного центра и возможность фланговых ударов или, в случае размена пешек на поле d4, фигурной игры на пунктах e5 или c5; активность «староиндийского» слона чёрных по диагонали a1 — h8 и фигурное давление по полуоткрытым вертикалям «e» или «c».
Наибольший вклад в развитие староиндийской защиты за чёрных внесли Исаак Болеславский, Давид Бронштейн, Ефим Геллер, Эдуард Гуфельд, Светозар Глигорич, Бобби Фишер, Гарри Каспаров, Теймур Раджабов, а за белых —
Александр Алехин,  Тигран Петросян, Анатолий Карпов и Лев Полугаевский.

Варианты 

 Система Земиша 3. Кb1-c3 Сf8-g7 4. e2-e4 d7-d6 5. f2-f3 Гуфельд считал эту систему слишком громоздкой и тяжеловесной, Геллер, напротив, весьма часто сам её играл. Смысл системы в том, чтобы увести короля на ферзевый фланг и провести пешечную атаку королевского фланга путём h2-h4-h5 и g2-g4. Но в этом случае черные могут начать контригру на ферзевом фланге.
 Классическая система 3. Кb1-c3 Сf8-g7 4. e2-e4 d7-d6 5. Кg1-f3 0-0 6. Сf1-e2 Рекомендовалась Тиграном Петросяном.
 Система Авербаха 3. Кb1-c3 Сf8-g7 4. e2-e4 d7-d6 5. Сf1-e2 0-0 6. Сc1-g5
 Вариант четырёх пешек 3. Кb1-c3 Сf8-g7 4. e2-e4 d7-d6 5. f2-f4 Рекомендовался Александром Алехиным.
 Система Макогонова 3. Кb1-c3 Сf8-g7 4. e2-e4 d7-d6 5. h2-h3
 Система с развитием слона на g2 3. g2-g3 Сf8-g7 4. Сf1-g2 0-0 5. Кg1-f3 d7-d6 6.0-0

Упоминание в культуре 
Староиндийская защита, легко преодолеваемая в ходе игры Фишером, упоминается во второй части песни Владимира Высоцкого «Честь шахматной короны». (Однако ранее в песне присутствуют слова "сделал ход с e2 на e4", что не соответствует первому ходу белых 1. d2-d4, типичного для староиндийской защиты; видимо, речь идет об игре с перестановкой ходов.)

Литература 
 
 Бологан Виорел «Староиндийская защита. Репертуар за черных». Москва, 2017 г., 448 стр.
 Гуфельд Эдуард, Стецко Олег «Староиндийская длиною в жизнь». Издательство: Москва. «Рипол Классик», 2002 г., 304 стр.
 
 Калинин А. Староиндийская защита. Russian Chess House, 1999.
 Корнев Алексей. «Практический репертуар 1.d4, том 2: Староиндийская, Грюнфельд и другие». СПб,  2014 г.,  288 стр.,

Полузакрытые дебюты